J&T Banka Prague Open 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2015 стал 6-м по счёту в суммарной истории соревнования и 1-м в рамках WTA Тура. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Праге, Чехия — с 27 апреля по 2 мая 2015 года.

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Каролина Плишкова (№ 12 в мире на тот момент). Чешская теннисистка на правах фаворитки смогла выиграть турнир. В финале она переиграла соотечественницу Луцию Градецкую, которая в свою очередь смогла дойти до решающего матча, начав турнир с квалификационного отбора. Прошлогодняя чемпионка, когда турнир был ещё в цикле ITF, Хезер Уотсон принимала участие в турнире, однако уже в первом раунде уступила Полоне Херцог. В розыгрыше турнира приняли участие три представительницы России. Из них во второй раунд прошла только Елена Веснина.

В парном турнире главный приз завоевала пара Белинда Бенчич и Катерина Синякова, переигравшие в финале Катарину Бондаренко и Еву Грдинову.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Каролина Плишкова обыграла  Луцию Градецкую со счётом 4-6, 7-5, 6-3.
 Плишкова выиграла свой 1-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Градецкая сыграла свой 1-й одиночный финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Белинда Бенчич /  Катерина Синякова обыграли  Катарину Бондаренко /  Еву Грдинову со счётом 6-2, 6-2.
 Бенчич выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Синякова выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 J&T Banka Prague Open
 WTA Тур 2015
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Чехия
Теннис
Апрель 2015 года
Май 2015 года
2015